Метакса — многозначное понятие:

 Метакса — греческий крепкий алкогольный напиток (бренди).

Носители фамилии 
 Метакса, Георг фон (1914—1944) — австрийский и германский теннисист.
 Метакса, Егор Павлович (ок. 1775—1833) — Георгиевский кавалер, капитан 2-го ранга; автор «Записок» (Пг., 1915).
 Метакса, Ираклий Панаитович (1889—1918) — российский революционер, большевик. 
 Метакса, Татьяна Христофоровна (род. 1945) — российский музейный работник, востоковед.
 Метакса, Христина (род. 1992) — киприотская поп-певица и композитор.
 Метакса, Христофор Анастасьевич (?—1852) — русский военный моряк, генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер.

См. также

Примечания